Цайларн () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Ротталь-Инн.  Население составляет 2190 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 28,88 км². Официальный код  —  09 2 77 154.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии